George Howarth est un nom pouvant désigner:

 (1854-1908), homme politique australien de la Nouvelle-Galles-du-Sud
George Howarth (né en 1949), homme politique travailliste britannique

Voir aussi

Howarth, George